NAD může být:

NAD 
Nikotinamid adenin dinukleotid, koenzym, aktivní forma vitamínu B3
Náhradní autobusová doprava
Namibijský dolar
NAD (New Acoustic Dimension) Electronics, výrobce Hi-Fi techniky se sídlem v Kanadě

nad 
 V češtině je nad předložka. 

Zkratky